При создании китайской каллиграфии знаки китайского письма обычно изображаются в соответствии с правилами одного из пяти наиболее известных стилей. Они развивались вместе с китайским языком.

Стили 

При написании каллиграфии используются также местные упрощения (например, синдзитай).

В японской каллиграфии используется катакана и хирагана. Катакана произошла от стиля кайшу, а хирагана — от цаошу. Аналогично, в Корее для каллиграфии используется хангыль.

Чжуаньшу 

Чжуаньшу, «иероглифы печати», появился в VIII—III веках до н. э. и был официальным стилем письма в царстве Цинь, а затем в Восточной Чжоу в Цинь и распространялся в те регионы, которые Цинь завоёвывало. Чжуаньшу — самый часто используемый из архаичных стилей каллиграфии.

Существует два его основных варианта: «большая печать» () и «малая печать» ().

В конце XX века этот стиль в основном использовался для инканов. Хотя сама печать изготавливается из древесины, жадеита и других материалов, надпись для оттиска выполняется кистью и тушью.

Большинство китайцев не могут читать чжуаньшу, его использование обычно ограничивается каллиграфией.

Лишу 

Лишу развился из вульгарного варианта чжуаньшу во время царствования династии Хань, во II веке н. э..

Одна из наиболее характе́рных черт лишу — расширяющийся «хвост» горизонтальных и диагональных черт, называющийся по-китайски «голова шелковичного червя и гусиный хвост» .

Лишу доступен для чтения владеющим кайшу, хотя архаичный лишу времён династии Цинь сложен для чтения, поэтому современные надписи в этом стиле обычно выполнены поздним лишу.

Синшу 

Синшу, «бегущий стиль», имеет особенность: черты в этом стиле сливаются друг с другом. Кисть редко отрывают от бумаги. Это самый новый из стилей, произошедший из кайшу.

Образованный китаец может прочесть бо́льшую часть написанного синшу.

Цаошу 

Цаошу, или «травяной стиль» — это полноценный рукописный курсив, произошедший из лишу, для чтения которого нужны специфические навыки. Даже умеющий читать синшу не в состоянии прочесть цаошу без обучения.

Иероглифы в цаошу пишутся без отрыва кисти, зачастую перетекая друг в друга. Для создания «прекрасного» внешнего вида надписи черты подвергаются модификации или вовсе опускаются. Округлые знаки цаошу и лигатуры трудны для прочтения, поэтому цаошу широко никогда не использовался.

Хирагана произошла из цаошу.

Кайшу 

Кайшу — самый популярный и один из наиболее поздних стилей каллиграфии: появился между правлением династии Хань и Троецарствием. Популярным кайшу стал во время правления Южных и Северных династий. Он произошёл из тщательно написанного лишу. Все черты иероглифов кайшу разделены, кисть в процессе отрывается от бумаги столько раз, сколько отдельных черт в иероглифе.

Кайшу — первый стиль, которому учат иностранцев и маленьких детей, а также обучающихся каллиграфии.

Эдомодзи 
 — японский каллиграфический стиль, изобретённый в период Эдо, предназначенный для рекламы и вывесок. Он используется в Китае и Корее для оформления вывесок японских ресторанов.

  использовался для оформления программок к спектаклям Кабуки и ракуго. Изобретён , название стиля происходит от прозвища Окадзакии: .

  — комбинация стилей «кантэйрю» и «тётин-модзи», использовался для оформления афиш и листовок.

  — обычно изображается лишь внешний контур толстых квадратных знаков кагомодзи.

  — у знаков хигэмодзи имеются «усики». Ими оформляют упаковку какигори и рамунэ, а также бочки с саке.

  — используется в рекламных плакатах и программках сумо.

  — используются для надписей на фонарях тётинах, к примеру, на якиториях.

  — используется для печатей.

Као 

Као — стилизованная каллиграфическая подпись, которая имелась у многих императоров, сёгунов и политиков.

См. также 
 Порядок написания черт в иероглифах
 Горизонтальное и вертикальное письмо в языках Восточной Азии

Примечания

Источники 
Общие источники
 
  [English translation by Gilbert L. Mattos and Jerry Norman of Wénzìxué Gàiyào 文字學概要, Shangwu, 1988.]
 
 
 
 
 
 
 

Древние стили

Ссылки 

 Chinese Calligraphy Script in the book (1997) «Chinese Calligraphy, Abstract Art, Mind Painting» by Ngan Siu-Mui
 History of Chinese writing
 Evolution of Chinese Characters
 Zhongwen.com : a searchable dictionary with information about character formation
 Chinese character etymologies
 Chinese Characters: Explanation of the forms of Chinese Characters; of their ideographic nature. Based on the Shuo Wen, other traditional sources and modern archeological finds.

Каллиграфия
Китайская письменность